Antoine Eugène Genoud dit l’abbé de Genoude (1792-1849) est un ecclésiastique et essayiste français.
 Bernard Genoud (1942-2010) est un évêque suisse.
 Claude Genoud (1912-1988) est une personnalité politique suisse.
 Federico Andres Genoud (1981-) est un joueur de rugby argentin.
 François Genoud (1915-1996) est un banquier suisse.
 Godier Genoud est un préparateur de moto français.
 Jean Genoud (1650-1693)
 Paul Genoud (1916-1992) est un journaliste et une personnalité politique suisse.
 Philippe Morier-Genoud (1944-) est un acteur de théâtre et de cinéma.

Patronyme suisse